El Portal est le toponyme désignant plusieurs localités américaines :
El Portal, en Californie.
El Portal, en Floride.

Homonymie de toponyme